Termenul de curent se referă la o deplasare dirijată de particule sau poate avea și alte semnificații:

 curent electric o dirijare a particulelor încărcate electric fiind obiectul fizicii;
 curent de aer aici încadrându-se și vântul, fiind unul din factorii importanți ce infuențează clima;
 curent de apă se referă la curenți marini, râuri, sau dintr-o hidrocentrală cu acesta se ocupă Mecanica fluidelor;
 biocurenții sunt importanți în medicină de exemplu EKG în diagnosticul bolilor cardiace sau prin EEG a bolilor SNC;
 ansamblu de idei, de opinii (politice, științifice, artistice etc.) adoptate la un moment dat de un număr mare de oameni; exemple: curent literar, curent artistic.